Love Is kan henvise til:

 Love Is..., en avisstribe

I musik:

 Love Is (Ruben Studdard-album), et album udgivet af Ruben Studdard i 2009
 Love Is (The Animals-album), et album af Eric Burdon and The Animals, udgivet i 1968
 Love Is (Kim Wilde-album), et album udgivet af Kim Wilde i 1992
 Love Is (Kevin Sharp-album), et album udgivet af Kevin Sharp i 1998
 Love Is… (Sachi Tainaka-album), udgivet i 2008
 "Love Is…" (sang), en single af King Missile fra 1994
 "Love Is" (Vanessa Williams og Brian McKnight-sang), en single af Vanessa Williams og Brian McKnight fra 1993
 "Love Is" (Vikki Watson-sang)
 "Love Is", en single af Katrina Elam fra 2006